L'édition 2021 du tournoi de tennis de Sopot se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur à Gdynia. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La belge Maryna Zanevska remporte son  WTA en dominant en finale la slovaque Kristína Kučová.
La paire Anna Danilina et Lidziya Marozava remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Sopot
Sport en Pologne en 2021
Tennis en juillet 2021